Коническая константа (или константа Шварцшильда, в честь Карла Шварцшильда) — величина, описывающая конические сечения. Коническую константу принято обозначать буквой K. Она выражается через эксцентриситет конического сечения следующим образом:

 

Уравнение конического сечения с вершиной в начале координат, касающегося оси y, задаётся с помощью конической константы следующим образом:

 

где R — радиус кривизны конического сечения в точке x = 0.

Коническая константа широко употребима в геометрической оптике для описания сжатых сфероидальных (K > 0), сфероидальных (K = 0), вытянутых сфероидальных (0 > K > −1), параболических (K = −1) и гиперболических (K < −1) поверхностей линз и зеркал.

В некоторых случаях в качестве конической постоянной используется величина p = K + 1.

Литература 
 

Конические сечения
Геометрическая оптика